Избицко () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецкий повят, Опольское воеводство. Население — 5613 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Борыч
 Грабув
 Избицко
 Кросница
 Лигота-Чамборова
 Отмице
 Позновице
 Седлец
 Спшенцице
 Суходанец
 Утрата

Муниципалитеты-побратимы 
  Особлага

Соседние гмины 
 Гмина Хшонстовице
 Гмина Гоголин
 Гмина Озимек
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Тарнув-Опольски

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Стшелецкий повет